Павловци су насеље у општини Рума, у Сремском округу, у Србији. Према попису из 2011. било је 393 становника.

Овде се налазе црква Светог Николе у Павловцима и Павловачко језеро.

Демографија 
У насељу Павловци живи 388 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 44,5 година (43,7 код мушкараца и 45,2 код жена). У насељу има 175 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,63.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Руми
Насељена места у Војводини
Википројект географија/Насеља у Србији